Europamästerskapet i landhockey för herrar 1999 var den åttonde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Padua i Italien och vanns av Tyskland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.
Todor66.com.  Arkiverad 5 december 2017.

1999
Padua
1999 i Italien
Landhockey i Italien
Sportåret 1999
Internationella sportevenemang i Italien